

Csillagászat
3232 Breszt aszteroida

Sport
FK Dinama Breszt fehérorosz labdarúgóklub

Települések
 Bulgária
Breszt falu Dimitrovgrad községben Haszkovo megyében
Breszt falu Guljanci községben Pleven megyében
Breszt falu Trekljano községben Kjusztendil megyében

 Csehország
Břest falu a Zlíni kerületben, a Kroměříži járásban

 Észak-Macedónia
Brest falu Čučer-Sandevo községben
Brest falu Makedonski Brod községben
Brest falu Štip községben

 Fehéroroszország
Breszt város a Breszti terület Breszti járásában

 Franciaország
Brest város Finistère megyében Bretagne régióban
Esboz-Brest község Haute-Saône megyében Franche-Comté régióban

 Görögország
Brest falu Likís községben Közép-Makedónia régióban

 Horvátország
Brest falu Lanišće községben, Isztria megyében
Brest pod Učkom falu Lupoglav községben, Isztria megyében
Brest Pokupski falu Petrinya községben Sziszek-Monoszló megyében

 Németország
Brest város Alsó-Szászországban

 Szerbia
Brest falu Merošina községben, Nišava kerületben
Šiljasti Brest falu Ristovac községben, Pčinja kerületben

 Szlovénia
Brest falu Ig községben Közép-Szlovénia régióban

Lásd még
Breszt (egyértelműsítő lap)